Paulding County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Paulding County (Georgia)
Paulding County (Ohio)